Johann Quistorp ist der Name folgender Personen:

* Johann Quistorp der Ältere (1584–1648), deutscher Theologe
 Johann Quistorp der Jüngere (1624–1669), deutscher Theologe
 Johann Quistorp (Mediziner) (1758–1834), deutscher Mediziner
 Johann Bernhard Quistorp (1692–1761), deutscher Mediziner
 Johann Christian von Quistorp (1737–1795), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Gottfried Quistorp (1755–1835), deutscher Architekt und Maler
 Johann Jakob Quistorp (1717–1766), deutscher Theologe
 Johann Nikolaus Quistorp (1651–1715), deutscher Theologe